Szánkó, sport, sporteszköz
Szánkó (Snakov), település Szlovákiában a Bártfai járásban